Immergentia är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Silén 1946. Immergentia ingår i familjen Immergentiidae. 

Immergentia är enda släktet i familjen Immergentiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Immergentia